Cat Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cat Mesa (Socorro County, New Mexico)	
 Cat Mesa (Valencia County, New Mexico)